Караманов — фамилия. Известные носители:
 Караманов, Алемдар Сабитович (1934—2007) — советский композитор, народный артист Украины.
 Караманов, Ацо (1927—1944) — македонский прозаик и поэт, переводчик, партизан.
 Караманов, Узакбай Караманович (1937—2017) — последний премьер-министр Казахской ССР.